Amedeo Fani – (1891-1974), politico italiano.
 Cesare Fani – (1844-1914), avvocato, patriota e politico italiano.
 Leonora Fani – (1954), attrice italiana.
 Mario Fani – (1845-1869), attivista italiano.

Altro
Agguato di via Fani – attacco terroristico delle Brigate Rosse nel 1978.